Каза́нська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Казань.

 Казанська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Казанська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Казанська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Казанська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Казанська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Казанська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Казанська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.

Колишні назви:
 Казанська вулиця — колишня назва вулиці Ірпінська у місті Кам'янське.
 Казанська вулиця — колишня назва вулиці Келестина Костецького у місті Чернівці.

Вулиці